Kreuzkloster oder Heilig-Kreuz-Kloster steht für:
 Kreuzkloster (Braunschweig), dessen über 700-jährige Geschichte im Zuge eines Bombenangriffs auf Braunschweig am 15. Oktober 1944 endete
 Kreuzkloster (Jerusalem)
 Dominikanerkloster Köln
 Kloster Cross, Irland

Siehe auch:
 Heilig-Kreuz-Kloster